Laurium (castellum), een voormalige Romeinse nederzetting in het huidige Woerden
Laurium (Michigan), een plaats in de staat Michigan in de Verenigde Staten
Laurion, een stad in Griekenland